Myanma bezeichnet:

Birmanische Sprache
Myanmar